Про-лига Ирана 2003/2004 () — 22-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 28 августа 2003 года и закончился 11 мая 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2003/04 на сайте persianleague.com 
 Сезон 2003/04 на сайте iplstats.com 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

2003/2004
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2003 году
Спорт в Иране в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004